Bali Hai ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bali Hai (Davis County, Utah)
 Bali Hai (Salt Lake County, Utah)
 Bali Hai (Virginia), im Roanoke County

Sonstiges:
 Bali Ha'i, ein Lied aus South Pacific, einem Musical von Oscar Hammerstein II und Richard Rodgers